Parabolisk aluminiserad reflektorljus (PAR) () är en parabolform som är aluminiserad så att den reflekterar ljus  och används i en typ av elektrisk lampa med bred användning inom affärslokaler, bostads och transportbelysning.  Användandet inkluderar strålkastare på lok, landningslampor för flyg, bostads och affärslokalers infällda ljus (engelska: "cans" i USA, dvs burkar). Dess princip är identisk med försluten lampa för bilars framlykta.

Se även 
 Strålkastare

Ljuskällor